Jukić je plemenitaška obitelj bačkih Hrvata.

U Bačkoj županiji plemićka darovnica Lazara Jukića proglašena je 1775. godine.

Izvori 
Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca 11 J, Subotica:Hrvatsko akademsko društvo, 2011., S. Bačić: Jukić, s. 112

Vojvođanski Hrvati
Bačka
Plemstvo